Attilio D'Orazi (1929-1990) – baritono italiano
 Elvezio D'Orazi (1920-...) – calciatore italiano

Voci correlate 
 D'Orazio